Niemcy:
 Mustin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Mustin – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg